TOSU steht für
2,4,8,10-Tetraoxaspiro(5.5)undecan, chemische Verbindung
 Tuvalu Overseas Seamen's Union, Gewerkschaft
Abkürzung